Tommy Paul era il detentore del titolo ma è stato eliminato al secondo turno da Mikael Ymer.

In finale Holger Rune ha battuto Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno. 

  Stefanos Tsitsipas (finale)
  Cameron Norrie (quarti di finale)
  Frances Tiafoe (quarti di finale)
  Denis Shapovalov (quarti di finale)

  Alex De Minaur (semifinale) 
  Grigor Dimitrov (primo turno)  
  Holger Rune (campione)  
  Tommy Paul (secondo turno)

Wildcard 

  Stefanos Tsitsipas (finale) 
  Elias Ymer (secondo turno)

  Leo Borg (primo turno)

Qualificati 

  Aleksandr Ševčenko (primo turno) 
  Jason Kubler (primo turno)

  Antoine Bellier (secondo turno)  
  Lukáš Rosol (primo turno)

Special exempt 

  Mikael Ymer (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note 

Stockholm Open 2022